Тамара Константинова:
 Константинова, Тамара Матвеевна (1917—2001) — советский и российский историк, педагог.
 Константинова, Тамара Фёдоровна (1919—1999) — Герой Советского Союза.